Der UNCAF Nations Cup 1993 fand vom 5. bis zum 9. März 1993 in Honduras statt. Die Partien wurden alle in der Hauptstadt Tegucigalpa ausgetragen. Sieger wurde die Mannschaft aus Honduras.

Qualifikation 
Guatemala zog sich auf Grund mangelnder Freistellung von Spielern, den unerwarteten Abgang ihres Trainers Brindisi und finanzieller Schwierigkeiten zurück. Dadurch qualifizierte sich Panama. Die andere Paarung wurde ausgetragen, das Hinspiel am 16. Februar und das Rückspiel am 19. Februar 1993.

|}

|}

Teilnehmer 
Teilnehmer am UNCAF Nations Cup 1993 waren vier Mitglieder des zentralamerikanischen Fußballverbandes.

Finalrunde 

|}

|}

Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 
Der UNCAF Nations Cup 1993 diente gleichzeitig als Qualifikation für den CONCACAF Gold Cup 1993. Die ersten drei Mannschaften qualifizierten sich direkt.

Weblinks 
 Turnierverlauf auf rsssf.com

1993
Fußballveranstaltung 1993
Fußball (Honduras)
Sportveranstaltung in Tegucigalpa